Sandy Bridge — мікроархітектура процесорів, розроблена фірмою Intel. Заснована на 32-нм технологічному процесі. Анонсована 3 січня 2011 року. Процесори цієї архітектури продаються на ринку під торговими марками Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron.

Перший дизайн ядер на основі цієї архітектури представляє поєднання CPU з частотою до 3,5 ГГц, що має 2—4 ядра і високопродуктивного GPU з частотою до 1,35 ГГц (Intel HD Graphics 2000, для K серії — HD Graphics 3000), також у чип інтегрований північний міст набору системної логіки (контролер PCI Express 2.0 і двоканальний контролер пам'яті стандарту DDR3 SDRAM з частотою до 1333 МГц).
Кожне ядро має по 256 КБ кешу другого рівня і до 8 МБ об'єднаного кешу третього рівня.
Процесор розташований на одній кремнієвій підкладці площею 216 мм².
Енергоспоживання даного дизайну не виходить за межі 130 Вт для топових моделей.

Нововведення 
Sandy Bridge додав підтримку інструкцій AVX типу SIMD, що доповнюють розширення SSE. AVX, залишаючись зворотно сумісним із SSE, збільшує розрядність регістрів удвічі — до 256 біт, а також дає в розпорядження програмістів додаткові трьох- і чотирьохоперандні команди). При цьому Intel обіцяє, що використання AVX може підняти швидкість роботи деяких алгоритмів на величину, що досягає 90 %.

Підтримуються технології Advanced Encryption Standard (AES) і VMX ().

Процесорні ядра 
 Доданий кеш інструкцій нульового рівня (L0), що містить до 1500 декодованих мікрооперацій для економії енергії та покращення пропускної здатності інструкцій. Блок попередньої вибірки може відключати декодер інструкцій, якщо він виявляє вже декодованому інструкцію в кеші.
 Оптимізована і покращена точність модуля передбачення переходів.
 Підтримка покращених векторних розширень (AVX) — 256-бітного набору інструкцій до SSE.

Технології віддаленого керування та DRM 
У Sandy Bridge є блок DRM під назвою «Intel Insider». Компанія Intel заявляє що він є «додатковим рівнем захисту контенту» .

У процесорах Sandy Bridge із функцією vPro є можливість віддаленого керування, наприклад віддаленого блокування ПК чи стирання інформації з HDD. Заявлено, що подібні функції корисні у випадку крадіжки ПК. Команди можуть бути передані за допомогою 3G, Ethernet, чи іншого підключення до мережі Інтернет.

Структура 
Структуру чипу Sandy Bridge можна умовно розділити на наступні основні елементи:
 процесорні ядра;
 графічне ядро;
 кеш-пам'ять L3
 «Системний агент» ().
Усі перераховані елементи об'єднані за допомогою 256-бітної міжкомпонентної кільцевої шини, що виконана на основі нової версії технології QPI.

Шина складається із чотирьох 32-байтних кілець:
 шини даних ();
 шини запитів ();
 шини моніторингу стану ();
 шини підтвердження ().

Основні переваги кільцевої топології шини:
 висока масштабованість (до 20 ядер на кристал);
 зниження затримки кешу 3-го рівня, і переведення його на частоту процесора;
 використання графічним ядром кешу 3-го рівня.

Продуктивність кільцевої шини досягає 96 Гбайт у секунду на з'єднання при тактовій частоті 3 ГГц, що фактично в чотири рази перевищує показники процесорів Intel попереднього покоління.

Процесори

Настільні версії 
Процесори з інтегрованим графічним ядром Intel HD 3000 виділені жирним. Інші процесори мають графічне ядро HD 2000 або не мають графічного ядра (якщо тактова частота не вказана).

Значення індексів:
 K — Процесори із вільним множником.
 P — Процесори із заблокованим графічним ядром.
 S — Енергоефективні процесори із нижчими частотами у порівнянні з безіндексними моделями.
 T — Високоенергоефективні процесори із значно нижчими частотами в у порівнянні з безіндексними моделями.

Процесори Pentium відрізняються відсутністю QuickSync

Серверні версії

Мобільні версії 
 Core i5-2515E і Core i7-2715QE процесори мають підтримку ECC пам'яті та розділення портів PCI express.
 Усі мобільні процесори, за винятком Celeron та Pentium, використовують графічну підсистему Intel HD 3000 (з 12 універсальними процесорами).

Значення індексів:
 M — Мобільні процесори.
 XM — Екстремальні чотири-ядерні процесори без обмеження множника прискорення.
 QM — Чотири-ядерні процесори.
 E — Вбудовуванні мобільні процесори.
 QE — Чотири-ядерні вбудовуванні мобільні процесори.
 LE — Оптимізовані за продуктивністю.
 UE — Оптимізовані за енергоспоживанням.

Див. також 
 Intel Larrabee
 Haswell
 AMD APU
 Nehalem
 Westmere
 Ivy Bridge

Примітки 

Мікроархітектури Intel